Mini bruges om ting i lille udgave, hvor den større udgave er normen:
 MINI et britisk bilmærke, ejet af BMW
 Mac Mini
 Miniskørt
 Morris Mini en britisk bilmodel
 Mini (film) – dansk kortfilm fra 2014 instrueret af Milad Alami

Se også:
Minnie Mouse – Mickey Mouse's kæreste
Det Danske Spejderkorps – hvor de yngste kaldes "minier"